Souchitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Сушица) :
la Souchitsa, rivière de Bulgarie, prenant sa source dans les monts Rhodope ;
Souchitsa, village bulgare de l'obchtina de Simitli, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Souchitsa, village bulgare de l'obchtina de Treklyano, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Souchitsa, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
en macédonien (le nom étant écrit Сушица) :
Souchitsa, village macédonien de la municipalité de Gostivar (rattaché avant 2004 à la municipalité de Dolna Banyitsa) ;
Souchitsa, village macédonien de la municipalité de Mavrovo et Rostoucha ;
Souchitsa, village macédonien, rattaché depuis 2004 à la municipalité de Makedonski Brod (et dépendant auparavant de la municipalité de Samokov) ;
Souchitsa, village macédonien de la municipalité de Novo Selo ;
Souchitsa, village macédonien de la municipalité de Petrovets ;
comme portion d'un nom de localité plus complet :
Markova Souchitsa (en macédonien :  Маркова Сушица), village macédonien de la municipalité de Stoudenitchani ;
en serbe (le nom étant écrit Сушица) :
la Souchitsa, rivière de Serbie, prenant sa source dans les monts Zlatibor ;
Souchitsa, village serbe de l'opchtina de Stari grad, à proximité de la ville de Kragujevac (Kragouyevats).